Moli steht für:
 Moli (Guadalcanal), Ort auf den Salomonen

Moli ist der Familienname von:
 Josias Moli (* 1954), Politiker